Watulimo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Watulimo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Watulimo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar